

Geografia 
 Montano Antilia – comune della provincia di Salerno 
 Montano Lucino – comune della provincia di Como
 Montano – frazione di Montano Lucino

Persone 
 Montano di Sirmio – sacerdote e martire a Sirmio nel 304 sotto Diocleziano, venerato come santo dalla Chiesa Cattolica insieme alla moglie Massima, celebrato il 26 marzo
 Montano – soldato e martire a Sirmio nel 304 sotto Diocleziano, venerato come santo dalla Chiesa Cattolica insieme alla moglie Massima, celebrato il 17 giugno
 Aldo Montano – schermidore italiano, capostipite della grande dinastia di schermidori della famiglia livornese
 Aldo Montano – schermidore italiano
 Benito Arias Montano – orientalista e teologo, spagnolo, redattore della Bibbia poliglotta di Anversa (Biblia Regia)
 Carlo Montano – schermidore italiano
 Dedi Montano – un soprano italiano
 Emilio Montano – ex tennista messicano
 Giovan Battista Montano – architetto italiano
 Lorenzo Montano – scrittore e poeta italiano
 Mario Aldo Montano – schermidore italiano
 Mario Tullio Montano – schermidore italiano
 Massimo Montano – partigiano italiano
 Rosolino Montano – calciatore italiano
 Tommaso Montano – schermidore italiano

Note

Pagine correlate
 Montaño